Sixteen Candles ("sedici candele" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Sixteen Candles – singolo dei The Crests del 1958
 Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare (Sixteen Candles) – film del 1984 diretto da John Hughes